Хоккейный клуб «Дина́мо Санкт-Петербург» — команда по хоккею с шайбой из Санкт-Петербурга, с 2016 года выступающая во Всероссийской хоккейной лиге.

История

В советское время   

В Ленинграде с 1946 по 1954 и с 1965 по 1971 год существовал хоккейный клуб «Динамо», выступавший в хоккейных соревнованиях СССР и города. В 1971 данная команда была расформирована.

Предпосылки воссоздания взрослой команды 
 

В мае 2011 Сергей Черкас был назначен генеральным директором юридического лица ХК «Динамо Санкт-Петербург». Он совместно с директором школы-интерната №576 Василеостровского района Санкт-Петербурга, Натальей Скарлыгиной, занялся ремонтом катка и привлечением инвестора для школы. 

В 2012 году появилась информация, что в сезоне 2013—2014 хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» вновь будет представлен в Российском чемпионате, а именно в МХЛ. Клуб сформировался по инициативе руководства СДЮСШОР «Форвард». Одновременно с молодёжной была сформирована женская хоккейная команда «Динамо Санкт-Петербург», принявшая участие в Чемпионате России по хоккею с шайбой среди женщин, а с 2015 года — в ЖХЛ. Наталья Скарлыгина стала президентом хоккейных команд. Генеральным спонсором выступил «СМП Банк».

Возрождение 

В 2016 году клуб объявил о формировании взрослой мужской команды в ВХЛ в рамках системы клуба. Мужская команда была создана на основе молодёжной команды, выигрывавших в сезоне 2015/2016 бронзу Чемпионата МХЛ, тренерский штаб молодёжной команды во главе с Леонидом Тамбиевым возглавил новую команду. Участие взрослой команды в сезоне ВХЛ было утверждено 12 июля Федерацией хоккея России. Главным спонсором стала немецкая компания «Wingas». 

По итогам сезона 2016/17 команды системы «Динамо Санкт-Петербург» добились значительных успехов: главная команда клуба в ВХЛ попала в плей-офф чемпионата Высшей лиги и в серии 1/8 финала переиграла трехкратного обладателя Кубка Братины ХК «Торос» из Нефтекамска. В четвертьфинале «Братины» бело-голубые сыграли с победителем регулярного чемпионата ХК «Торпедо» (г. Усть-Каменогорск) и исход серии решился лишь в седьмом матче, в котором динамовцы уступили в гостях. Таким образом в своем дебютном сезоне «Динамо Санкт-Петербург» в ВХЛ стало 12-й командой в регулярном чемпионате и остановилось на этапе четвертьфинала. Старт проекта «Динамо» в ВХЛ в Петербурге был масштабным: в своем первом сезоне молодая петербургская команда побила рекорд посещаемости ВХЛ на закрытых аренах: на петербургском дерби «Динамо Санкт-Петербург» - «СКА-Нева», которое принимали бело-голубые, собралось 9765 зрителей. Кроме того, дебютант лиги вошел в число самых посещаемых хоккейных клубов Европы по рейтингу IIHF, заняв в нем 84-е место и автоматически стал самым посещаемым клубом Высшей лиги.

На апрель 2017 года Наталья Скарлыгина перестала быть президентом клуба, решив полностью заняться управлением СДЮСШОР «Динамо СПб».

Чемпионский сезон 2017/18 
В сезоне 2017/18 клубом партнером из КХЛ стал ХК «Витязь» (Подмосковье). В рамках сотрудничества 9 февраля 2018 года был проведен выставочный матч двух лиг российского хоккея ВХЛ против КХЛ в котором «Динамо» одержало победу над «Витязем» со счетом 3:2 в серии буллитов. Перед поединком основных команд  состоялся так называемый «матч друзей», в котором приняли участие тренеры, руководящий и административный составы обоих клубов. По словам участников, эта встреча может положить начало хорошей традиции.

Вместо «Wingas» спонсором стала российская компания «Газпром экспорт». По итогам регулярного чемпионата ВХЛ 2017/18 петербургское «Динамо» финишировало на первой строчке турнирной таблицы лиги, набрав 126 очков и установив тем самым новый рекорд Высшей лиги по количеству набранных турнирных баллов. В плей-офф розыгрыша первого в истории Кубка Владимира Петрова динамовцы обыграли «Молот-Прикамье», новокузнецкий «Металлург», «Зауралье» и в финале встретились с земляками из Санкт-Петербурга — «СКА-Невой». Пятый матч финальной серии вошел в историю отечественного хоккея как самый продолжительный — игра длилась 163 минуты 36 секунд чистого времени (пятый по продолжительности матч в истории мирового хоккея). В шестиматчевой серии финала «Динамо» одержало победу со счетом 4:2 и стало обладателем Кубка Петрова, завоевав первый трофей в истории клуба.

С 2018 года

Сезон 2018/2019 
Сезон 2018/2019 команда начала с домашней победы в матче открытия сезона над «СКА-Невой» со счётом 1:0. 

16 октября стало известно, что после нескольких лет работы в команде Леонид Тамбиев покидает клуб, а новым главным тренером становится Сергей Орешкин. Смена тренера произошла из-за неудачного старта сезона.

Перед концом сложного для команды сезона Сергея Орешкина на посту тренера меняет Егор Башкатов. Он стал временной исполняющим обязанности главного тренера. Чемпионат команда окончила на 12 строчке в турнирной таблице, а сезон, проиграв «Торосу» в серии 3:2.

9 апреля главным тренером был назначен белорусский специалист Эдуард Занковец.

Сезон 2019/2020  

6 сентября 2019 команда года в матче открытия сезона ВХЛ «Динамо» уступило в «СКА-Неве» по буллитам со счётом 2:3.

По итогам сезона, команда получила право на участие плей-офф Кубка Петрова. Однако, розыгрыш данного трофея не был завершён из-за пандемии COVID-19. По итогам регулярного чемпионата ВХЛ команда заняла вторую строчку в таблице, став обладателем серебряных медалей.

Сезон 2020/2021 

23 апреля 2020 года председатель Совета директоров Виктор Воронин и генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков объявили, что происходит слияние московских и петербургских команд «Динамо», а в КХЛ будут вызываться питерские игроки. Однако, в течение сезона игроков в петербургскую команду в командировку не отправляли. 27 января 2021 года Сергея Черкаса на посту генерального директора клуба сменил Юрий Букин. По окончании регулярного чемпионата клуб занял 7 место, вышел в плей-офф, но проиграл в полуфинале «Югре». К апрелю 2021 года петербургский клуб завершил процесс слияния с московским «Динамо», став частью клубной вертикали. По окончании контракта, 31 мая 2021 года, команду покинул главный тренер Эдуард Занковец.

Сезон 2021/2022 

3 июня 2021 года стало известно, что новым  главным тренером петербургской команды был назначен Сергей Пушков. На данный момент известно, что  Айван Занатта, являвшийся 3 сезона старшим тренером клуба, не вошёл в новый тренерский штаб.

Результаты выступления в чемпионате ВХЛ 

И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

Достижения 
Чемпионат ВХЛ 
  Чемпион: 2017/2018
  Серебряный призёр (2): 2019/2020, 2021/2022

Кубок Петрова (Братина)
  Обладатель: 2018
 Финалист: 2022
Турнир имени Николая Дроздецкого
  Победитель (1): 2018
  Серебряный призёр (2): 2019, 2020

Турнир памяти В.В.Шилова
  Победитель (5): 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
  Серебряный призёр (1): 2020

Турнир памяти Александра Дубко
  Победитель (2): 2017, 2018
  Серебряный призёр (1): 2019

Главные тренеры и руководство клуба

Руководство клуба 

 Генеральный директор:  Юрий Борисович Букин
 Заместитель генерального директора:  Виктор Владимирович Шалаев
 Спортивный директор:  Сергей Юрьевич Орешкин

Тренерский штаб 

 Главный тренер:  Сергей Михайлович Пушков
 Тренер:  Алексей Сергеевич Кузнецов
 Тренер:  Олег Александрович Малашкевич
 Тренер вратарей:  Павел Игоревич Черкас

Персонал 

 Начальник команды:  Андрей Николаевич Стольников
 Врач:  Сергей Александрович Вакульчик
 Врач-массажист:  Алексей Викторович Хиврич
 Массажист:  Руслан Аркадьевич Грибников
 Сервисмен:  Артём Александрович Иванов
 Администратор:  Павел Александрович Заика
 Администратор:  Матвей Юрьевич Разумов
 Пресс-атташе:  Вадим Александрович Белогин
 Аналитик:  Александр Александрович Сенькин

Текущий состав 
 года.

Закреплённые номера 

 №77 навсегда выведен из обращения и закреплён за хоккеистом Тимуром Файзутдиновым.

Список всех главных тренеров  
 2016 — 16 октября 2018 — Леонид Тамбиев;
 16 октября 2018 — 18 февраля 2019 — Сергей Орешкин;
 18 февраля 2019 — 9 апреля 2019 — Егор Башкатов;
 9 апреля 2019 — 31 мая 2021 — Эдуард Занковец;
 3 июня 2021 —  Сергей Пушков;

Система клуба 
В систему хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» входят:
 ХК «Динамо Санкт-Петербург», выступающий в чемпионате ВХЛ;
 ЖХК «Динамо-Нева», выступающий в чемпионате (ЖХЛ);
 МХК «Динамо Санкт-Петербург», выступающий в чемпионате МХЛ;
 МХК «Динамо-Юниор», выступающий в НМХЛ;
 Академия ледовых видов спорта «Динамо» (ГБОУ Школа-интернат № 576) и Центр развития хоккея «Динамо Санкт-Петербург»;

В свою очередь в рамках структуры Академии ледовых видов спорта «Динамо» в систему входит МХК «Динамо-576», выступающий в НМХЛ;

Освещение в СМИ 

 С 27 ноября 2021 года при поддержке клуба на телеканале «Санкт-Петербург» выходит передача «Другая команда». С 28 ноября в эфире также транслируется матчи с участием команды ВХЛ в чемпионате.

Хоккейная школа  

С 2001 года ГБОУ Школа-интернат №576  Василеостровского района Санкт-Петербурга вела подготовку хоккеистов. В 2013 году на базе данного учреждения при поддержке московского «Динамо» был открыт профессиональный хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург» и школа начала называться СДЮСШОР по хоккею Динамо Санкт-Петербург. Воспитанники спортшколы вошли в состав молодёжного хоккейного клуба «Динамо». 

В 2018 году воспитанники СШОР «Динамо-Юниор» и СДЮСШОР «Динамо» вошли в состав молодёжного хоккейного клуба «Динамо-Юниор». 

В 2019 году при поддержке клуба и школы «Динамо» был открыт «Центр развития хоккея "Динамо Санкт-Петербург"», объединивший момент несколько хоккейных школ Санкт-Петербурга, Лодейного поля, Калининграда и Челябинска. Возглавляет Центр развития хоккея Сергей Черкас. 

В августе 2020 года из воспитанников СДЮСШОР «Динамо» 2002, 2003 и 2004 года рождения была собрана молодёжная хоккейная команда «Динамо-576». 

В октябре 2020 при поддержке СДЮСШОР «Динамо» была возрождена женская хоккейная команда «Динамо» под новым названием «Динамо-Нева».

15 января 2021 года СДЮСШОР «Динамо» была преобразована в Академию ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург».

В творчестве 
 В 2013 году музыкальная группа «Бивни» выпустила для молодёжной команды гимн под названием «Играет в хоккей „Динамо“!». С 2016 года данная композиция также является гимном в матчах команды ВХЛ. 
 В 2018 году музыкальный коллектив HYPAHOLIX (3xlpro & ХАРИЗМО) выпустил песню  «Динамо Санкт-Петербург» для взрослого хоккейного клуба. С тех пор песня используется во время пауз и перерывов в матчах взрослой команды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная группа ВКонтакте команды ВХЛ
 Официальная группа Вконтакте команды МХЛ
 Официальная группа Вконтакте команды НМХЛ
 Официальная группа Вконтакте команды ЖХЛ
 Официальный сайт Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург»
 Официальный Instagram клуба
 Официальный YouTube-канал клуба

Клубы ВХЛ
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Санкт-Петербурга
Динамо Санкт-Петербург